Wierzbowa puede hacer referencia a varias localidades de Polonia:

 Wierzbowa, en el voivodato de Baja Silesia;
 y en el voivodato de Łódź a:
 Wierzbowa, en el distrito de Poddębice; o
 Wierzbowa, en el distrito de Sieradz.